Donato Mascagni (1579–1636), peintre italien,
 Paolo Mascagni (1755–1815), médecin italien,
 Pietro Mascagni (1863–1945), compositeur italien.

Voir aussi 
 (21219) Mascagni, astéroïde de la ceinture principale, nommé d'après Pietro Mascagni (1863-1945).